Somo (commune), een bestuurlijke eenheid (commune) in Mali
Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO), een Nederlandse niet-gouvernementele organisatie